El nombre de Dalmacio puede referirse a:

 El nombre propio, Dalmacio.
 Dalmacio, Cesar del Imperio Romano.
 Dalmacio, santo de origen griego que vivió en el siglo IV.

Nombres masculinos